Chepelare kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Tjepelare, kommun, Smoljan, 
 Tjepelare, ort, Smoljan, Ibsjtina Tjepelare, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar